Raiffeisen Суперлига 2006/2007 — 8-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 19 августа 2006 года по 24 июня 2007 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 

 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово
Косово
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007
2006 год в Косово
2007 год в Косово